Corsa bezeichnet:
 Opel Corsa, ein Automodell von Opel
 ein früheres Automodell von Toyota, siehe Toyota Tercel
 eine Version eines Chevrolet von 1964 bis 1969, siehe Chevrolet Corvair
 eine Version eines Ferrari, siehe Ferrari 166
 eine Version eines Maserati, siehe Maserati MC12
 der Name eines japanischen Satelliten, siehe Hakuchō